

Namen
Fabio (voornaam)
Fábio (voornaam)

Personen

Fabio
Fabio Aru, een Italiaans wielrenner
Fabio Baldato, een Italiaans wielrenner
Fabio Battesini, een Italiaans wielrenner
Fabio Borini, een Italiaans voetballer
Fabio Cannavaro, een Italiaans voetballer
Fabio Capello, een Italiaans voetbalcoach
Fabio Caracciolo, een Belgisch voetballer
Fabio Casartelli, een Italiaans wielrenner
Fabio Celestini, een Zwitsers voetballer
Fabio Cerutti, een Italiaans sprinter
Fabio Coltorti, een Zwitsers voetballer
Fabio Cordi, een Italiaans snowboarder
Fabio Cudicini, een Italiaans voetbalkeeper
Fabio Daprelà, een Zwitsers-Italiaans voetballer
Fabio D'Elia, een Liechtensteins voetballer
Fabio Duarte, een Colombiaans wielrenner
Fabio Espinosa, een Colombiaans voetballer
Fabio Fabiani, een Italiaans autocoureur
Fabio Felline, een Italiaans wielrenner
Fabio Firmani, een Italiaans voetballer
Fabio Fognini, een Italiaans tennisser
Fabio Gamberini, een Braziliaans autocoureur
Fabio Gilioli, een Italiaans wielrenner
Fabio Augusto Justino, een Braziliaans voetballer
Fabio Lanzoni (Fabio), een Amerikaans acteur van Italiaanse afkomst
Fabio Leimer, een Zwitsers autocoureur
Fabio Liverani, een Italiaans voetballer
Fabio Luisi, een Italiaans dirigent
Fabio Onidi, een Italiaans autocoureur
Fabio Parra, een Colombiaans wielrenner
Fabio Pusterla, een Zwitsers dichter en essayist
Fabio Quagliarella, een Italiaans voetballer
Fabio Hernán Rodríguez, een Colombiaans wielrenner
Fabio Roscioli, een Italiaans wielrenner
Fabio Sabatini, een Italiaans wielrenner
Fabio Sacchi, een Italiaans wielrenner
Fabio Scozzoli, een Italiaans zwemmer
Fabio Taborre, een Italiaans wielrenner
Fabio Tonini, een Belgisch voetballer
Fabio Vacchi, een Italiaans componist
Fabio Ochoa Vázquez, een lid van her Medellínkartel
Fabio Augusto Vitta, een Braziliaans botanicus

Fábio
Fábio Aurélio, een Braziliaans voetballer
Fábio Camilo de Brito, een Braziliaans voetballer
Fábio Cardoso, een Portugees voetballer
Fábio Coentrão, een Portugees voetballer
Fábio Deivson Lopes Maciel, een Braziliaans voetballer
Fábio Alves Félix, een Braziliaans voetballer
Fábio Nunes Fernandes, een Braziliaans voetballer
Fábio de Jesus, een Braziliaans voetballer
Fábio Luciano, een Italiaans voetballer
Fábio Júnior Pereira, een Braziliaans voetballer
Fábio Rochemback, een Braziliaans voetballer
Fábio Santos Romeu, een Braziliaans voetballer
Fábio José dos Santos, een Braziliaans voetballer
Fábio Pereira da Silva, een Braziliaans voetballer
Fábio Silvestre, een Portugees wielrenner